Kostas Papahristos, (Grieks: Κώστας Παπαχρήστος) (Volos, 1916 — Athene, 29 september 1995) was een Grieks acteur die vooral bekend was om zijn komische rollen. 
Hij was de man van actrice Dimitra Seremeti (1933-2014) en de oudere broer van Nikos Papahristos (1919-2005), eveneens acteur.

Papahristos speelde vooral militairen en politieagenten.

Filmografie
Ochyro 27 Οχυρό 27 (1950)
I theia ap΄ ton Sikago Η θεία απ' το Σικαγο (1957)
Enas vlakas ke missos Ένας βλάκας και μισός (1959)
O Ilias tou 16ou Ο Ηλίας του 16ου (1960)
Christina Χριστίνα (1960)
Makrykostaioi kai Kontogiorgides Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960)
Aliki in the Navy Η Αλίκη στο ναυτικό (1961)
Evtyhos horis doulia Ευτυχώς χωρίς δουλειά (1963)
Afto to kati allo Αυτό το κάτι άλλο (1963)
I Soferina Η σωφερίνα (1964)
Teddy Boy agapi mou Τέντυ μπόι αγάπη μου (1965)
Kalos ilthe to dollario Καλώς ήλθε το δολάριο (1967)
Ypovryhio Pananikolis Υποβρύχιο Παπανικολής (1971)
Ela na gymnothoume, darling Έλα να γυμνωθούμε, ντάρλινγκ (1973)
Palikari sta thrania Παλικάρι στα θρανία (1988)

Externe link
 

Grieks acteur